Клаусура 2012 () — вторая половина 82-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте Ассоциации футбола Аргентины
 Чемпионат Аргентины 2011/12 на rsssf.com 

2012
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2012 году